Het Wereldkampioenschap schaatsen allround 1956 werd op 11 en 12 februari in het Bislett Stadion te Oslo gehouden.

Titelverdediger was Sigvard Ericsson, die in het Dinamo in Moskou wereldkampioen was geworden. Oleg Gontsjarenko won zijn tweede titel.

Eindklassement

  * = met val
  NC = niet gekwalificeerd
  NS = niet gestart
  DQ = gediskwalificeerd

 1956
Langebaanschaatsen in 1956
Schaatsen in Noorwegen
Sportevenement in Oslo
Schaatsen 1956